Kara-Tur est un continent imaginaire situé sur la planète Abeir-Toril dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, et représente la campagne connue sous le nom de Oriental Adventures s'inscrivant dans le décor de campagne des Royaumes oubliés.

Survol

Au-delà des Terres de la Horde se trouve un pays mystique et magique connu sous le nom de Kara-Tur. Cette région est très différente du reste des Royaumes, et son existence passait autrefois pour une vague légende à Féérune. Avec l'arrivée de la Horde et la vague de réfugiés que celle-ci propulsa devant elle, les conteurs purent se transmettre davantage d'histoires, de faits et de rumeurs. De la plupart des histoires impossibles à situer, on dit qu'elles sont originaires . Les plus extravagantes de ces histoires, celles qui parlent de mortels traversant les murs sans faire appel à la magie, de dragons crachant la fumée, ou de guerriers possédant de mystérieux pouvoirs, sont facilement démenties ou expliquées. Il n'en reste pas moins que Kara-Tur ne ressemble en rien au reste des Royaumes.

L'influence de Kara-Tur sur Féérune ne se ressent guère qu'à travers certaines histoires de taverne évoquant de fabuleux trésors et de sages dragons, ou lors de l'apparition de mystérieux artefacts à la cour de quelque roi lointain. Toutefois, certaines personnes, marchands ou aventuriers, voyagent parfois d'ouest en est et vice-versa et il vaut mieux prendre garde avant de défier par inadvertance l'un des légendaires guerriers de Kara-Tur en combat singulier.

Nations

Kara-Tur est connu pour ses deux grandes nations, Shou Lung et Kozakura. Shou Lung est probablement le plus puissant empire au monde. Il éclipse même la Mulhorande au temps de sa gloire. Kozakura est tout aussi célèbre en tant qu'île de guerriers où le devoir et l'honneur sont les seules raisons de vivre des seigneurs samouraïs.

D'autres nations moins importantes occupent le continent :
l'archipel de Wa, 
la péninsule de Koryo, 
T'u Lung, une ancienne province de l'empire Shou,
le royaume de Tabot, 
Ra-Khati, un royaume très secret situé en haute montagne,
Khazari, une petite principauté coincée dans les montagnes entre Shou Lung et les Terres de la Horde,
Petan et Malatra, des régions méridionales composées de jungles sauvages,
divers petits royaumes insulaires, dont le royaume de Bawa.

Sources
Kara-Tur The Eastern Realms, Boxed set TSR, 1988.
Oriental Adventures OA1 : Swords of the Daimyo de David "Zeb" Cook TSR, 1986.
Oriental Adventures OA2 : Night of the Seven Swords de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie TSR, 1986.
Oriental Adventures OA3 : Ochimo The Spirit Warrior de Jeff Grubb TSR, 1987.
Oriental Adventures OA4 : Blood of the Yakuza de David "Zeb" Cook TSR, 1987.
Oriental Adventures OA5 : Mad Monkey vs The Dragon Claw de Jeff Grubb TSR, 1988.
Oriental Adventures OA6 : Ronin Challenge de Curtis Smith et Rick Swan TSR, 1990.
Oriental Adventures OA7 : Test of the Samurai de Rick Swan TSR, 1989.
Oriental Adventures FROA1 : Ninja Wars de Nigel Findley TSR, 1990.
Monstrous Compendium, Kara-Tur Appendix, de Rick Swan, TSR, 1990.

Région des Royaumes oubliés
Continent de fiction